Palazzo Genovese – a Salerno
Palazzo Genovese – a Venezia